

Patronyme
 Nicolas Masson de Morvillers (1740-1789), géographe et poète français

Toponyme
 Morvillers, commune française de l'Oise 
 Morvillers-Saint-Saturnin, commune française de la Somme

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme